Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 279 dans le monde.

 Route fédérale 279 en Allemagne
 Route 279 au Québec, Canada
 Interstate 279 aux États-Unis
 Route nationale 279 au Viêt Nam